Le massage taoïste selon la tradition chinoise rend possible une libre circulation de l'énergie vitale, le qi, dans tout le corps donnant santé et bien-être à celui qui le reçoit tout comme à celui qui le prodigue.

Origine 

Selon la légende, le massage taoïste fut créé pour permettre à l'Empereur Jaune d'entretenir sa vigueur et sa longévité afin qu'il puisse honorer ses nombreuses concubines.
Huangdi, souverain mythique de la Chine, aurait régné de 2697 à 2598 av. J.-C., ce qui situerait l'apparition de cette pratique dans cette fourchette de dates. Huangdi est considéré comme le cofondateur du taoïsme avec Lao Tseu. Le terme taoïsme signifie « l'enseignement de la Voie ». Le Tao représenterait la Grande Voie de l’Univers et de façon sous-jacente la conscience au cœur de toute existence. Faire l'unité avec le Tao, ce serait se centrer sur ses sensations plutôt que sur ses pensées. Cette unité dépendrait également de l'harmonie entre les deux forces contraires et complémentaires du yin et du yang, entre l’énergie féminine yin implosive et l’énergie masculine yang explosive.

Méthode 

Le massage taoïste tient compte de ces notions : alternance de mouvements yin subtils et de mouvements yang fermes et enveloppants, il réactiverait la libre circulation du qi à travers les canaux qui irriguent les organes dans tout le corps, les méridiens. Une respiration profonde et non inhibée peut permettre à cette énergie de circuler de manière optimale en accompagnant le massage. Celui-ci se pratique en utilisant une huile de sésame appliquée sur le corps. Il suit un protocole précis et se divise en trois parties :

 La phase préparatoire qui ouvre les conduits d’énergie et favorise le lâcher-prise ;
 La séquence principale d’abord sur le dos, puis sur la face antérieure du corps ;
 La séquence finale concluant par le massage du visage qui stabilise l’énergie et permet de revenir à un niveau de conscience ordinaire.

Le massage taoïste dure environ 1h30, il est ponctué par des positions de repos créant un espace permettant à la conscience corporelle d'assimiler les ressentis.

Adaptation pour les Occidentaux 

À partir de 1983, Stephen Russell et Jürgen Kolb, deux Danois adeptes de la pensée holistique, s'intéressent au massage taoïste et l'adaptent pour les Occidentaux. Dans leur ouvrage, réédité six fois depuis 1992, L'Art taoïste du massage sensuel, S. Russell et J. Kolb présentent un massage taoïste se pratiquant au sol sur futon entre personnes intimement liées. Coline Jorand l'introduira ensuite en France en l'adaptant sur table de massage pour créer une distance respectueuse entre masseur et massé et pour que ce massage ne soit pas seulement réservé aux couples. Alain Giot s'intéresse au « souffle de vie » et aux techniques respiratoires abordées dans le taoïsme et le massage taoïste. À travers l'initiation à ce massage, il développe cette approche au cours de séminaires organisés en France et en Tunisie en coanimation avec Monique Masson.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Médecine chinoise traditionnelle
 Massage
 Taoïsme
 Philosophie chinoise

Bibliographie 

 Tao Te King de Lao Tseu "Un voyage illustré", traduit par Stephen Mitchell, Synchronique éditions, 2008.
 L'Art taoïste du Massage Sensuel de Stephen Russell et Jürgen Kolb, édition Le Courrier du Livre, 2007.
 La Philosophie du Tao de J.-C. Cooper, édition Dangles, 1996.
 Éveillez l'énergie curative du Tao de Mantak Chia, édition Guy Trédaniel, 1994.

Massage